Магомед Османов:
 Османов, Магомед Джамалутдинович (1972—2007) — майор милиции, Герой Российской Федерации (2007, посмертно).
 Османов, Магомед-Загир Османович (1930—2007) — советский и российский этнограф Дагестана.
 Османов, Магомед-Нури Османович (1924—2015) — советский и российский востоковед, доктор филологических наук.
 Османов, Магомед-Эфенди (1840—1904) — российский писатель, поэт, преподаватель татарского языка в Санкт-Петербургском университете.